Kamiński (vrouwelijk: Kamińska, meervoud: Kamińscy) is een Poolse achternaam. De naam staat in de top 10 van meest voorkomende Poolse achternamen.

Dragers van de naam Kamiński of Kamińska zijn onder meer:
 Beata Kamińska, Pools zwemster
 Franciszek Kamiński, Pools generaal
 Ida Kamińska, Pools Oscar-genomineerde actrice
 Marek Kamiński, Pools poolreiziger
 Tomasz Kamiński, Pools politicus en lid van de Sejm

Kaminski
 Bronisław Kaminski, Duits-Pools ingenieur
 Heinrich Kaminski, Duits componist
 Thomas Kaminski, Belgisch doelman

Kaminsky
 Stuart M. Kaminsky, Amerikaans schrijver

Poolse achternaam